Sezon 1999/2000 był 8. sezonem o mistrzostwo Macedonii. Tytuł obroniła drużyna Słoga Skopje.

Tabela końcowa

Król strzelców 
19 goli – Argjend Bekjiri (Słoga Skopje)

Zobacz też 
 Prwa makedonska fudbałska liga

Bibliografia 
 FFM – Macedoński Związek Piłki Nożnej 

1999 w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej